Capello ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Capello (* 1946), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Felice Maria Capello (1879–1962) (BBKL)
 Hermenegildo Augusto de Brito Capello (1841–1917), portugiesischer Offizier und Afrikaforscher sowie Gouverneur von Angola
 Jeff Capello (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler
 Luigi Capello (1859–1941), italienischer General
 Matthias Constantin Capello von Wickenburg (1797–1880), österreichischer Staatsmann
 Rinaldo Capello (* 1964), italienischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Cappello
 Capelo